Ricasoli ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Ricasoli OSBVall († 1107), italienischer Mönch und Einsiedler; Seliger
 Bettino Ricasoli (1809–1880), italienischer Staatsmann

Ricasoli steht ferner für:
 Fort Ricasoli, Malta
 den Zerstörer Bettino Ricasoli, später als Puke (Schiff, 1940) in schwedischen Diensten